Frente Cívico puede referirse a:

 Frente Cívico «Somos Mayoría», movimiento social español.
 Frente Cívico de Córdoba, partido político argentino.
 Frente Cívico por Santiago, partido político argentino.